Аполло́н-3 может означать:
 AS-202 — второй беспилотный космический корабль космической программы НАСА «Аполлон».
 AS-203 — второй беспилотный запуск ракеты Сатурн-1Б не нёсший аппарат серии «Аполлон», но запущенный по этой программе. Запуск был произведён ранее AS-202 из-за задержки корабля.
 SA-3 (Аполлон) — третий испытательный полёт ракеты Сатурн-1, часть проекта «Хайуотер».
 Apollo 3 — немецкая рок-группа.

В американской космической программе «Аполлон» фактически не существовало миссии под названием Аполлон-3.